Змагання зі стрибків у воду з метрового трампліна серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 24 і 27 липня.

Результати
Початок попереднього раунду 24 липня о 15:00. Фінал відбувся 27 липня at 15:00.

Зеленим позначено фіналістів

Примітки 

трамплін, 1 метр (чоловіки)